Espadanedo pode ser:

 Espadanedo - freguesia no concelho de Cinfães, Portugal
 Espadanedo - freguesia no concelho de Macedo de Cavaleiros, Portugal

Desambiguação